Turland se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Nicholas Turland
 Nicholas J. Turland